Blumensiedlung heißen folgende geographische Objekte:

 Blumensiedlung (Düsseldorf), Siedlung im Düsseldorfer Stadtteil Stockum
 Blumensiedlung (Hürth), Siedlung im Hürther Stadtteil Hermülheim
 Blumensiedlung (Köln), Siedlung im Kölner Stadtteil Höhenhaus
 Blumensiedlung (Niedersedlitz), Siedlung in der Dresdner Gemarkung Niedersedlitz
 Blumensiedlung (Nordhorn), Siedlung in Nordhorn, siehe Etymologie Nordhorns #Blumensiedlung
 Blumensiedlung (Troisdorf), Siedlung in der Ortschaft Friedrich-Wilhelms-Hütte von Troisdorf

 Blumensiedlung (Gemeinde Guntramsdorf), Gemeindeteil von Guntramsdorf, Niederösterreich